Cafè, gènere d'arbres de la família de les rubiàcies i la beguda estimulant que s'obté del seu fruit 
 Cafè turc o grec
 Cafè irlandès, barreja de cafè, whisky, sucre i crema o nata 
 Cafè torrefacte, varietat de cafè que s'obté després de sotmetre al gra a un procés de torrat
 Cafè frappé, beguda freda típica grega feta amb cafè instantani, sucre, aigua i gel
 Cafè amb llet, barreja de cafè i llet
 Café-licor, burret o aperitiu café d'Alcoi
 Cafè cappuccino, cafè exprés i llet

Vegeu també 
 Al cafè, pintura a l'oli realitzada per Édouard Manet (1878)
 Cafè de nit a Arle, quadre de Paul Gauguin (1888)
 El cafè de nit, pintura a l'oli de Van Gogh (1888)
 El Cafè de la Marina, obra de teatre de Josep Maria de Segarra (1933)
 El Cafè de la Granota, recull de catorze relats curts de Jesús Moncada (1985)
 O Lavrador de Café, pintura a l'oli de Candido Portinari (1934)
 Terrassa de cafè a la nit, pintura a l'oli de Van Gogh (1888)
 Cafè teatre, cafè concert o bé cafè cantant és un tipus l'espectacle en el qual s'hi mostren petites representacions teatrals
 Cafè Central, projecte editorial independent al servei de la poesia
 Café con piernas, establiment de venda de cafè típic del centre de Santiago de Xile